Dark Harvest est un film américain réalisé par Leon Armand en 1986.
 Dark Harvest est un film américain réalisé par James I. Nicholson en 1992.
 Dark Harvest est un film américain réalisé par Paul Moore en 2004.
 Dark Harvest est un film américain réalisé par James Hutson en 2015.